Die Internationale Eishockey-Föderation veranstaltete im Olympiajahr 2002 die 66. Eishockey-Weltmeisterschaften. Dabei fand eine Vielzahl von Turnieren im Herren- und Juniorenbereich statt, die Frauen-Weltmeisterschaft wurde aufgrund der 
Olympischen Winterspiele im selben Jahr nicht ausgetragen.

Turniere im Überblick 
Die 66. Weltmeisterschaften der Herren fanden an folgenden Orten und zu folgenden Terminen statt:

 Weltmeisterschaft: 26. April bis 11. Mai in Göteborg, Jönköping und Karlstad (Schweden)
 Division I, Gruppe A: 14. bis 20. April in Eindhoven (Niederlande)
 Division I, Gruppe B: 14. bis 20. April in Dunaújváros und Székesfehérvár (Ungarn)
 Division II, Gruppe A: 31. März bis 6. April in Kapstadt (Südafrika)
 Division II, Gruppe B: 25. bis 31. März in Novi Sad (Jugoslawien)
 Division III: 11. bis 13. April in Mexiko-Stadt (Mexiko)

Insgesamt 43 Mannschaften nahmen an diesen Welttitelkämpfen teil.

Die 26. U20-Junioren-Weltmeisterschaft fand in diesem Jahr wie folgt statt:

 Weltmeisterschaft: 25. Dezember 2001 bis 4. Januar 2002 in Pardubice und Hradec Králové (Tschechien)
 Division I: 9. bis 15. Dezember 2001 in Kapfenberg und Zeltweg (Österreich)
 Division II: 30. Dezember 2001 bis 3. Januar 2002 in Zagreb (Kroatien)
 Division III: 5. bis 9. Januar 2002 in Belgrad (Jugoslawien).

Insgesamt nahmen wieder 34 Mannschaften an diesen Junioren-Weltmeisterschaften teil.

Die 4. U18-Junioren-Weltmeisterschaft wurde an folgenden Orten ausgetragen:

 Weltmeisterschaft: 11. bis 21. April in Trnava und Piešťany (Slowakei)
 Division I: 23. bis 29. März in Celje und Maribor (Slowenien)
 Division II: 22. bis 29. März in Briançon (Frankreich)
 Division III: 5. bis 9. März in Elektrėnai und Kaunas (Litauen)
 Asien Division: 10. bis 15. März in Auckland (Neuseeland)

Insgesamt nahmen 41 Mannschaften an diesen Weltmeisterschaften teil.

Literatur 
 Eckert, Horst: International Ice Hockey Guide 2002. Official IIHF Yearbook 2001/2002. München: Copress, 2001, ISBN 3-7679-0792-5. .

Weblinks    
 Übersicht zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2002 auf der Website der IIHF (englisch)

 
WM